

Geografia

Austria 
 Loosdorf – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Loosdorf – frazione di Fallbach, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)

Repubblica Ceca 
 Loosdorf – antico nome tedesco di Ludvíkovice, comune nel distretto di Děčín (Ústí nad Labem)

Pagine correlate 
Losdorf – pagina di disambiguazione